Curly Sue is een Amerikaanse romantische familiefilm uit 1991 van John Hughes. De hoofdrollen worden vertolkt door Alisan Porter, James Belushi en Kelly Lynch.
In vergelijking met de andere successen van John Hughes (bekend van Home Alone) was deze film matig succesvol met een opbrengst van $33.691.313 in de Verenigde Staten.

Verhaal

Bill Dancer en het weesmeisje Curly Sue, leven als zwervers op straat en proberen te voorzien in hun dagelijks onderhoud door andere mensen beet te nemen. Op een dag ontmoeten ze bij een van hun trucs een rijke advocate, Grey Ellison, waar ze niet direct weer vanaf komen.

Rolverdeling

|-
|||Bill Dancer||hoofdrol
|-
|||Grey Ellison||hoofdrol
|-
|||Curly Sue||hoofdrol
|-
|||Walker McCormick
|-
|||Bernard Oxbar
|-
|||Maitre d'
|-
|||Albert
|-
|||Tesio|| als Steven Carell
|-
|||Frank Arnold
|-
|||Anise Hall
|-
|||Dr. Maxwell
|-
|||Trina
|-
|||Mrs. Arnold
|-
|||Secretaresse
|-
|||Gevangenisbewaker
|-
|||Lommerd
|}

Citaten
 Grey Ellison: You lived with him when he was nothing, you suffered his youth and the years of struggle, now you're entitled to half of everything he has.
 Grey Ellison: Want us to walk you inside?
 Curly Sue: No, I got it, but thanks for asking.
 Bill Dancer: Give us a kiss.
 Curly Sue: Please, we're in public.
 Bill Dancer: Good luck.
 Trina: I don't usually smoke cigars, it's just that my friend had a baby.
 Bill Dancer: You can cry and not feel sad, just like you can feel sad and not cry.
 Mrs. Arnold: Are you all right? You seem a little... nice.
 Curly Sue: We wouldn't even be talking about this if you'd gotten some money out of that lady, we'd be on the road. You didn't because she was too pretty.
 Bill Dancer: She was too smart.
 Curly Sue: And she was too pretty.
 Bill Dancer: She was in a hurry.
 Curly Sue: And she was too pretty.
 Bill Dancer: She was going to catch onto us.
 Curly Sue: And she was too pretty.
 Bill Dancer: You're pretty, and I don't leave you alone.
 Curly Sue: She was too pretty.
 Bill Dancer: Look, no swearing, no gambling, no spitting, no punching, and no kicking, all right?
 Curly Sue: Put a sock in it, I know what I'm doing.
 Curly Sue: I hate the art museum.
 Bill Dancer: Will it hurt you to learn a thing or two?
 Curly Sue: All you learn from the art museum is how to keep your mouth shut and how to walk without making squeaky sounds with your shoes.
 Bill Dancer: The harder you hit me the more I'll know you love me.
 Curly Sue: These tights itch!... These things stick to your butt!
 Trina: Do you know how long you have to go to school to become a lawyer?
 Curly Sue: No.
 Trina: 20 years.
 Curly Sue: Slap my butt, no way!

Achtergrond
Deze film is opgenomen in de plaatsen Chicago en Evanston, beide in de staat Illinois (staat) in de Verenigde Staten.

Prijzen
 Alisan Porter als Curly Sue won in 1993 de Young Artist Award.

Trivia
 Deze film was het debuut van Steve Carell.

Externe links

Referenties

Dramafilm
Familiefilm
Komische film
Romantische film
Film uit 1991
Amerikaanse film
Film van John Hughes
Film van Warner Brothers